Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 1962, die neunte Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 23. April und 8. Mai 1962 in Asunción, Paraguay statt, das zum zweiten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war der Gastgeber, der zum zweiten Mal die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte. Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft aus Uruguay am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers zu sieben Mannschaften. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jede Mannschaft sechs Spiele (insgesamt wurden 21 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die punktbeste Mannschaft wurde Basketball-Südamerikameister der Damen 1962.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1962 South American Championship for Women ()

Sportveranstaltung in Asunción
Basketballveranstaltung 1962
Sudamerikameisterschaft der Damen 1962